LHA peut désigner :

 Landing Helicopter Assault, un type de navire de l'US Navy
 LHA, un programme de compression pour DOS